XVIII розыгрыш Гран-при — коммерческого турнира женских национальных волейбольных сборных — проходил с 6 по 29 августа 2010 года с участием команд из 12 стран мира. Финальный этап соревнования сыгран в китайском городе Нинбо.

Участники

Календарь 
{| class="wikitable" width=100% style="font-size: 100%"
| colspan="3" bgcolor="#A9A9A9" align="center" width=100%| Предварительный этап
|-
| colspan="3" bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=100%| 1-й тур. 6—9 августа
|-
! width=30%| Группа A   Сан-Карлус
! width=30%| Группа B   Гдыня
! width=30%| Группа C   Чэнду 
|-
|       
|       
|       
|-
| colspan="3" bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=100%| 2-й тур. 13—16 августа
|-
! width=30%| Группа D   Бангкок
! width=30%| Группа E   Макао 
! width=30%| Группа F   Окаяма
|-
|       
|       
|       
|-
| colspan="3" bgcolor="#DCDCDC" align="center" width=100%| 3-й тур. 20—22 августа
|-
! width=30%| Группа G   Гонконг 
! width=30%| Группа H   Тайбэй
! width=30%| Группа I   Токио
|-
|       
|       
|       
|-
| colspan="3" bgcolor="#A9A9A9" align="center" width=100%| Финальный этап
|-
! colspan="3"| 25—29 августа   Нинбо 
|-
| colspan="3" align="center"|           
|}

 Предварительный этап 
 Турнирная таблица 

 Результаты 
 1-й тур 
 Группа A (Сан-Карлус) 

 Группа B (Гдыня) 

 Группа C (Чэнду) 

 2-й тур 
 Группа D (Бангкок) 

 Группа E (Макао) 

 Группа F (Окаяма) 

 3-й тур 
 Группа G (Гонконг) 

 Группа H (Тайбэй) 

 Группа I (Токио) 

 Финальный этап (Нинбо) 
 Турнирная таблица 

 Результаты 

 Призёры 
 : Фолуке Акинрадево, Синтия Барбоза, Хизер Боун, Алиша Гласс, Джордан Ларсон, Огонна Намани, Стэйси Сикора, Мэри Спайсер, Дженнифер Тамас, Логан Том, Меган Ходж, Дестини Хукер, в матчах предварительного этапа также играли Николь Дэвис и Николь Фосетт. Главный тренер — Хью Маккатчен. 

 : Аденизия Силва, Дани Линс, Жойс, Жаклин, Наталия, Мари, Паула, Сасса, Таиса, Фаби, Фабиана, Фабиола, Шейла, в матчах предварительного этапа также играла Камила Брайт. Главный тренер — Зе Роберто.   

 ''': Валентина Арригетти, Дженни Барацца, Кристина Барчеллини, Лючия Бозетти, Элеонора Ло Бьянко, Антонелла Дель Коре, Симона Джоли, Лючия Кризанти, Энрика Мерло, Серена Ортолани, Франческа Пиччинини, Джулия Рондон, в матчах предварительного этапа также играли Марта Бекис и Кьяра Ди Юлио. Главный тренер — Массимо Барболини.

Индивидуальные призы 
 MVP и лучшая на блоке —  Фолуке Акинрадево
 Лучшая в атаке —  Жаклин
 Лучшая на подаче —  Ван Имэй
 Лучшая связующая —  Алиша Гласс
 Лучшая либеро —  Чжан Сянь
 Самая результативная —  Саори Кимура

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировой Гран-при по волейболу
2010 год в волейболе